Ribbi Haller (Palau-solità i Plegamans, 1990) és un raper vallesà, nascut. Sota aquest pseudònim o "a.k.a.", s'amaga Francesc Ribalta. Actor, músic, lletrista i productor. Consolidat com un dels referents del Rap en Català. Movent-se en inflüències com el soul, el jazz, el chill out i la música ambient.

Després de participar de diversos grups, formacions i noms artistics. (ribbi mc, Cream Crew, Magna Modestia…) L'any 2012, decideix emprendre un nou projecte, més consolidat. És llavors quan presenta la seva primera referència: "Cavendish EP", una mescla entre el soul i el rap, que deixa enrere l'estil més convencional i se centra amb una sonoritat madura, elegant i fluida, amerada de soul, amb aroma de fum i whisky i un toc bohemi. Treballant amb produccions pròpies i del productor americà Boonie Mayfield. "Cavendish EP" li valdrà per a classificar-se al concurs Sona9, entre els 20 primers classificats, l'any 2013.

Després de sortir a diversos mitjans, com Catalunya Ràdio, ICat, Ràdio Mataró, La Xarxa, Ràdio Palau, Ràdio Caldes, Canal Català, Canal Terrassa, Revista Enderrock, decideix ampliar Cavendish, i treu, a principis de 2014, 12 talls sota el mateix nom, amb qualitat d'LP, sota la seva pròpia edició, juntament amb el vídeoclip: "Un dia qualsevol".

Cal destacar les aparicions a sales com, KGB, Antiga Fàbrica DAMM, Sala Apolo…Així com altres concerts a festes majors arreu de Catalunya.

Per a tots aquests concerts, decideix ajuntar-se amb Albert Pastor ( que li farà de corista), en Sergi Ibarz (que li farà de dj) i la Marta Ruiz (veu melòdica). I convida diversos artistes com Lauren IX, el Punt…

L'any 2014 participa en un tema al disc de Lauren IX - Flowers titulat com a Passion.

L'any 2015 participa, juntament amb Dr. Gamos P. Macau, a El Trastero Records, en la producció del nou disc del raper gironí Drakir a.k.a. Nu Drama, "Diàspora".

Actualment es troba en la preparació del seu segon disc, titulat "Nenúfar".

Discografia 
Discografia de Ribbi Haller.

Altres col·laboracions 
"Passion" - Lauren IX (Flowers EP)

Referències 

Rapers catalans
Persones de Palau-solità i Plegamans
Cantants del Vallès Occidental